Puffing Billy (engl. umgangssprachlich etwa Paffender/Qualmender Teekessel) steht für: 

 Puffing Billy, eine Dampflokomotive, siehe Puffing Billy, Wylam Dilly und Lady Mary
 Puffing Billy Railway, eine Schmalspurbahn bei Melbourne, Australien